Пятый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2016/2017 пройдёт с 27 по 29 января 2017 года на катке Спортфорум Хоэншёнхаузен, Берлин, Германия. Забеги пройдут на дистанциях 500 (два старта), 1000 (два старта), 1500 метров, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин. На этом этапе будет два дополнительных зачёта — спринт (в зачёт пойдёт сумма результатов на дистанциях 500 и 1000 метров) и многоборье (в зачёт пойдёт сумма результатов на дистанциях 1500 и 5000 метров у мужчин и 1500 и 3000 метров у женщин). По итогам этих зачётов будет производиться отбор на чемпионаты мира по классическому и спринтерскому многоборью.

Призёры

Мужчины

Многоборье

Спринт

Женщины

Многоборье

Ссылки 
 Communication No. 2031 ISU World Cup Speed Skating 2016/17
 Результаты

Примечания 

2017 год в конькобежном спорте